Origins steht für:

 Origins (Dan-Reed-Network-Album), Studioalbum der US-amerikanischen Rockband Dan Reed Network (2018)
 Origins (Eluveitie-Album), Album der schweizerischen Folk-Metal-Band Eluveitie (2014)
 Origins (Imagine-Dragons-Album), Studioalbum der US-amerikanischen Band Imagine Dragons (2018)

Siehe auch:
 Origin